Eagle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Township (Bradley County, Arkansas)
 Eagle Township (Faulkner County, Arkansas)
 Eagle Township (Lonoke County, Arkansas)
 Eagle Township (Pike County, Arkansas)
 Eagle Township (Polk County, Arkansas)
 Eagle Township (Illinois)
 Eagle Township (Indiana)
 Eagle Township (Black Hawk County, Iowa)
 Eagle Township (Kossuth County, Iowa)
 Eagle Township (Sioux County, Iowa)
 Eagle Township (Kansas)
 Eagle Township (Michigan)
 Eagle Township (Minnesota)
 Eagle Township (Missouri)
 Eagle Township (North Dakota)
 Eagle Township (Brown County, Ohio)
 Eagle Township (Hancock County, Ohio)
 Eagle Township (Vinton County, Ohio)
 Eagle Township (McCurtain County, Oklahoma)
 Eagle Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Eagle Township (Payne County, Oklahoma)
 Eagle Township (Woods County, Oklahoma)
 Eagle Township (South Dakota)